John the Revelator — английское название Иоанна Богослова, которому приписывается авторство «Книги Апокалипсиса» — Откровения Иоанна Богослова.
 «John the Revelator» — традиционная блюз/госпел песня.
 «John the Revelator» — песня группы Depeche Mode.